Ричард Стаффорд (;  — ) — английский рыцарь, сенешаль Гаскони в 1361—1362 годах, барон Клифтон (по праву жены) в 1362 году, английский военачальник во время Столетней войны, второй сын Эдмунда Стаффорда, 1-го барона Стаффорда, и Маргарет Бассет.

Биография 
Ральф родился в 1302 году, вероятно в родовом замке Стаффорд. В шестилетнем возрасте он лишился отца. Мать Ральфа, Маргарет Бассет, после смерти мужа вышла вторично замуж — за Томаса де Пайпа, после чего с детьми перебралась в центральную Англию. Ричард рос в окружении родственников матери. Позже он вместе с отчимом и братьями получил опыт на королевской службе, находясь в свите дяди, Ральфа Бассета, 2-го барона Бассета из Дрейтона.

После смерти матери в 1337 году Ричард унаследовал её владение — манор Пайп.

После начала Столетней войны против Ричард принимал в ней активное участие. Он участвовал во многих походах короля Эдуарда III во Францию. При этом Фруассар в своей «Хронике» хотя и четко отделяет Ричарда от его старшего брата, барона Ральфа Стаффорда, но при этом часто путает события, в которых они участвовали. 

После того, как Ральф Стаффорд в феврале 1345 года был назначен сенешалем Аквитании, Ричард отправился с ним, где принял участие в гасконской кампании в составе английской армии, которой командовал Генри Гросмонт, граф Дерби. Ричард участвовал в осаде Бержерака, командовал гарнизоном в Либорне, принимал участие в битве при Обероше.

В январе 1346 года Ричард в составе армии Генри Гросмонта участвовал в захвате города Ла-Реоль.

21 октября 1346 года Ричард принял участие в битве при Креси. После окончания битвы, выигранной англичанами, Ричард по поручению короля вместе с бароном Реджинальдом Кобемом подсчитывал число убитых.

В 1355 году Ричард в составе армии принца Уэльского Эдуарда участвовал в походе во Франции. В декабре его отправили в Англию с сообщениями королю, в 1356 году он вернулся к принцу во Францию. 19 сентября Ричард участвовал в битве при Пуатье, выигранной англичанами.

В октябре 1359 года Ричард участвовал в составе королевской армии в новой экспедиции во Францию.

После заключения мира при Бретиньи в 1360 году Ричард вместе с сэром Майлзом Стэплтоном и сэром Нилом Лорингом вошёл в состав комиссии по розыску и наказанию нарушителей перемирия.

В 1361 году Ричард был назначен сенешалем Гаскони. Этот пост он занимал до 8 июня 1362 года.

В 1366 году Ричард со своим сыном Ричардом, участвовал в посольстве к папе римскому.

Поскольку жена Ричарда, Изабель Вернон, была наследницей Клифтона, то он в 1362 году назван бароном. В 1371 году он был вызван в парламент как сэр Ричард Стаффорд ле Пьер. А его сын, Ричард, с 1379 года стал регулярно вызываться в парламент как 1-й барон Стаффорд из Клифтона.

Ричард построил новую церковь Св. Андрея в Клифтон Кэмпвилле.

Брак и дети 
В источниках присутствуют противоречивые сведения по бракам и детям Ричарда, поскольку его путают с одноимённым сыном. 

1-я жена: Матильда Крэмвилл, дочь Ричарда Крэмвилла из Клифтона в Стаффордшире. Дети:
 Николас Стаффорд из Троули (1331 — 1394), шериф Стаффордшира 

2-я жена: ок. 1337 Изабель де Вернон, дочь Ричарда де Вернона из Хэддона. Дети:
 Катерина Стаффорд (ок. 1338 — ?); муж: сэр Джон Эрдерн
 Ричард де Стаффорд (ок. 1339 — 1381), 1-й барон Стаффорд из Клифтона с 1371
 Эдмунд де Стаффорд (ум. 3 сентября 1419), 2-й барон Стаффорд из Клифтона с 1381, епископ Эксетера с 1395
 Матильда (Мод) Стаффорд (ок. 1346 — ?); муж: сэр Томас Эрдерн
 Томас Стаффорд (ум. 1425), 3-й барон Стаффорд из Клифтона с 1419

3-я жена: Матильда Стаффорд, дочь сэра Джона Стаффорда. Детей от этого брака не было.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
  
 

Ричард
Военные деятели Столетней войны
Участники битвы при Креси
Участники битвы при Пуатье (1356)
Военачальники Средневековья
Английские рыцари